Таск-монстр ( — задача и  — чудовище) — рекордная задача на мат в максимальное число ходов. Видным мастером этого жанра был Отто Титус Блати. В современной шахматной композиции рекорд принадлежит английским проблемистам М. Морсу и Д. Хетерингтону, которые добавили к 200-ходовой задаче Вальтера Йёргенсена («Die Schwalbe», 1976 год, специальный приз) ещё 26 ходов (при легальной позиции и использовании обычного комплекта фигур). При увеличении числа фигур (3 белых слона) рекорд установлен Ненадом Петровичем в задаче («Problem», 1969 год), где чёрный король получает мат в 271 ход.

Задача Морса и Хетерингтона

В решении задачи необходимо найти многократно повторяющийся логический манёвр, в результате которого белые каждый раз выигрывают важный темп, ставя чёрных в положение цугцванга и вынуждая их продвигать свои пешки до полного исчерпывания ходов. После небольшого вступления:

1. Ch2+ Kpf32. Фe3+ Kpg2
3. Фg1+ Kpf34. Фf1+ Kpg4
5. Фe2+ Лf36. Фе6+ Лf5
7. Kd7!

Возникает ключевая позиция задачи. План белых прост — стать королём на поле d1, чтобы на ход Крf3 объявить мат ферзём; для выполнения этого плана требуется, однако, ещё 217 ходов.7... Крf3

Ход, сопровождаемый уже известным 5-ходовым манёвром ферзя с выигрышем темпа, который повторяется в ходе решения 35 раз, поэтому в дальнейшем указываются только ходы белого короля:

8. Фe3+ Kpg29. Фg1+ Kpf3
10. Фf1+ Kpg411. Фe2+ Лf3
12. Фе6+ Лf513. Kpb2!
...19. Kpc1
...25. Kpd1 a3 (вынуждено)26. Kpс1
...32. Kpb1
...38. Kpa2
...44. Kp:a3
...50. Kpb2
...56. Kpc1
...62. Kpd1 a4
63. Kpc1 ...
69. Kpd1 a570. Kpc1
...76. Kpd1 a6
77. Kpc1 ...
83. Kpd1 a384. Kpc1
...90. Kpb1
...96. Kpa2
...102. Kp:a3
...108. Kpb2
...114. Kpc1
...120. Kpd1 a4
121. Kpc1...
127. Kpd1 a5128. Kpc1
...134. Kpd1 a3
135. Kpc1...
141. Kpb1...
147. Kpa2...
153. Kp:a3...
159. Kpb2...

165. Kpc1...
171. Kpd1 a4172. Kpc1
...178. Kpd1 c4!
179. Kpc1 Kpf3180. Фe3+ Kpg2
181. Фg1+ Kpf3182. Фf1+ Kpe4!
183. Ф:c4+ Kpf3184. Фf1 Kpg4
185. Фe2+ Лf3186. Фe6+ Лf5
187. Kpd1 a3188. Kpc1
...194. Kpb1
...200. Kpa2
...206. Kp:a3
...212. Kpb2
...218. Kpc1
...224. Kpd1 K8~
225. Kf6+ Kpf3226. Фе2#

Переставив белого ферзя на поле b6, чёрного короля на поле е5, добавив белого коня на поле f4 и чёрного ферзя на поле е6, английские проблемисты удлинили решение задачи ещё на 1 ход:

1. Ф:е6+ Кр:f42. Ch2+ и т.д.

Позиция задачи может быть получена из начальной расстановки фигур в условной партии за 36 ходов. Таким образом, придуманная партия может продолжаться 262 хода.

Задача Ненада Петровича

Изначально считалось, что мат даётся в 270 ходов, однако с помощью шахматной программы было найдено в финале композиции продолжение за чёрных, позволяющие им затянуть неизбежное поражение ещё на один ход.

1. Cb1 Белые защищаются от подрыва 1... d3

1...h4 Чёрные не могут двигать своего короля, так как если белый прорвётся на поля а6, белая пешка b6 сможет пройти в ферзи или поставит мат: 1... Крa8 2. Крa6 d3 3. b7#

2. Крa4 Крa8 Но как только белый король отходит от поля a6, у чёрного короля появляется возможность сдвинуться с занимаемой клетки.

3. Крa3 Крb7 4. Крa2 Крa8 5. Крa1 Крb7 6. Ca2 Крa8 7. Крb1 Крb7 8. Крc1 Крa8 9. Крd1 Крb7 10. Крe1 Крa8 11. Cb1 Крb7 12. Крf1 Становится ясна причина дальнего путешествия белого короля. С помощью метода треугольника f1-f2-e1 белые меняют очерёдность хода, что позволяет им, вернувшись королём обратно, угрожать сделать ход Кра6. Это заставит чёрных прекратить повторяющий манёвр своего короля с b7 на a8 и продолжить двигать свои пешки.

12... Крa8 13. Крf2 Крb7 14. Крe1 Первый из десяти треугольников.

14... Крa8 15. Крd1 Крb7 16. Крc1 Крa8 17. Ca2 Крb7 18. Крb1 Крa8 19. Крa1 Крb7 20. Cb1 Крa8   21. Крa2 Крb7 22. Крa3 Крa8 23. Крa4 Крb7 24. Крa5 f5 Ситуация на доске аналогична позиции после первого хода, но чёрные сделали ещё один ход пешкой. Так как белые продолжат делать треугольники, то с каждым 23 ходом чёрным придется делать ход за ходом своими пешками навстречу к цугцвангу.

47... f4 ... 70... f6 ... 93... f5 ... 116... h3 ... 139... h2 ... 162... h6 ... 185... h5 ... 208... h4 ... 231... h3

Ходы пешками закончились. После следующего треугольника белых, чёрным придется или отдать одну из пешек с открытием линии для одного из белых слонов, или отступить королём.

254... Крc8 Наиболее продолжительная защита от выигрышного наступления белых.

255. Крa6 Крd8 256. b7 Кd7 257. C:f3 h1Ф 258. C:h1 d3 259. cd f3 260. C:f3 Крe7  261. b8Ф К:b8+ 262. C:b8 c2 263. C:c2 Крe6 264. b6 Крf6 265. b7 Крe6    266. d4 h2 267. C:h2 f4 268. b8Ф Крf7 269. C:f4 Крg7 270. Ch5 Крf6 271. Фe5# 1-0

См. также 
 Многоходовая задача
 Рекорды цумэ-сёги

Литература

Ссылка
Задача Ненада Петровича на мат в 271 ход

Шахматная композиция